Мечеть «Аль-Басір» - мечеть у місті Кам'янське Дніпропетровської області.

Історія 
Будівництво мечеті велося за за кошти приватних благодійників та сприяння Духовного управління мусульман України «УММА» і місцевої громади мусульман. Будівництво продовжувалось протягом двох років.

Відкриття мечеті відбулося 20 жовтня 2019 року.

Урочистості розпочалися з виконання державного гімну, молитви і читання аятів Корану.

Шейх Саїд Ісмагилов привітав від імені мусульман України громаду одновірців Кам'янського та імама з цією знаменною подією і відзначив, що імам Алі довго і дуже наполегливо працював над тим, щоб сьогодні мечеть була офіційно відкрита. 

Вітали мусульман і представники державної влади, обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування - зокрема привітав мусульман і глава міста Кам'янського Андрій Білоусов. Вітання на адресу не тільки мусульман Кам'янського, а всієї спільноти послідовників ісламу України звучали і від представників інших віросповідань, зокрема від Владики Симеона, керуючого Дніпропетровською єпархією ПЦУ, який вітав «братів - мусульман, українців, побратимів з цим великим святом».

Почесне право перерізати стрічку перед входом до мечеті надали муфтію ДУМУ «Умма» Саїду Ісмагілову і міському голові Кам'янського Андрію Білоусову.

Інфраструктура 
Молитовна зала

Бібліотека

Адреса 
м. Кам'янське, вул. Васильєвська,60

Примітки

Джерела 

Мечеті України

Іслам